Collande ist der Familienname folgender Personen: 

 August von Mitschke-Collande (1810–1877), preußischer Landrat und Politiker
 Constantin von Mitschke-Collande (1884–1956), deutscher Porträtmaler, Figurenmaler, Holzschneider und Lithograf 
 Gisela von Collande (1915–1960), deutsche Theater- und Filmschauspielerin; Tochter von Constantin von Mitschke-Collande 
 Nora von Collande (* 1958), deutsche Schauspielerin und Autorin; Tochter von Volker von Collande und Nichte von Gisela von Collande
 Thomas von Mitschke-Collande (* 1950), deutscher Unternehmensberater und Kommunalpolitiker 
 Verena von Mitschke-Collande (* 1949), deutsche Erbin, Multimillionärin und Firmeneignerin
 Volker von Collande (1913–1990), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor und Regisseur; Sohn von Constantin von Mitschke-Collande